«Толкование сновидений» — полнометражный документальный фильм студий «Четверг» (творческое объединение киностудии «Киевнаучфильм») и австрийского телевизионного канала ORF, снятый в 1990 году режиссёром Андреем Загданским.

Содержание 
Фильм построен на материалах архивной кинохроники, которые охватывают период, начиная с «Прибытия поезда» братьев Люмьер, снятого  в 1896 году (год публикации фундаментальной работы Фрейда «Толкование сновидений»), до 1939 года (начала второй мировой войны и смерти основателя психоанализа). Это путешествие во времени комментирует воображаемый диалог между автором фильма и Зигмундом Фрейдом.

Премии 
Фильм получил Гран-При II-го Всесоюзного кинофествиваля неигрового кино в Воронеже в 1990 году и был показан на многих международных кинофестивалях, в том числе фестивале документального кино в Амстердаме  (1990), Новые режиссёры/Новые фильмы, Нью-Йорк (1991), Международный кинофестиваль в Кракове, Польша (1991), Еврейский кинофестиваль в Лондоне (1991), Еврейский кинофестиваль в Сан-Франциско (1991), киноретроспектива «Гласность» в Линкольн-центре, Нью-Йорк (1997), киноретроспектива «Без Вертова» в Мадриде (2005).

Фильм также был номинирован на Премию Национальной Киноакадемии НИКА в 1991 году.

Отзывы критиков 
«Интересный и провокационный» «…словно вся страна лежит на диване, чтобы быть проанализированной автором фильма и его гидом Зигмундом Фрейдом» Винсент Кенби, Нью-Йорк Таймс.

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Семён Винокур
 Режиссёр-постановщик: Андрей Загданский
 Оператор-постановщик: Владимир Гуевский
 Текст читает: Сергей Юрский
 Ассистент режиссёра: Оксана Волошенюк
 Ассистент оператора: Алексей Соломко
 Консультанты: Олег Алексеев, Арон Белкин, Лев Герциг
 Музыкальное оформление: Юлия Лазаревская
 Звукооператор: Виктор Щиголь
 Директор фильма: Геннадий Шевеленко

Примечания

Ссылки 
 
 «Толкование сновидений» на сайте AZ Films L.L.C.
 Two Roads on the Trail of History by Vincent Canby, The New York Times
 Рецензия на фильм «Толкование сновидений» в Нью-Йорк Таймс

Фильмы СССР 1990 года
Документальные фильмы СССР
Фильмы Андрея Загданского
Зигмунд Фрейд